Matidia (geslacht), geslacht van struikzakspinnen
 Matidia (keizerin), Romeins keizerin